

Codici 
 PRV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Přerov (Repubblica Ceca)
 PRV – Motore PRV realizzato in collaborazione tra Peugeot, Renault e Volvo

Mineralogia 
 Prv – abbreviazione di perovskite

Religione
 prv – abbreviazione per Libro dei Proverbi nei riferimenti biblici

Note